Пол Дуглас Коффі (; 1 червня 1961, м. Вестон, Канада) — канадський хокеїст, захисник. Член Зали слави хокею (2004).

Спортивна кар'єра 
Виступав за «Кітченер Рейнджерс» (OMJHL), «Едмонтон Ойлерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Детройт Ред-Вінгс», «Гартфорд Вейлерс», «Філадельфія Флайєрс», «Чикаго Блекгокс», «Кароліна Гаррікейнс», «Бостон Брюїнс».

В чемпіонатах НХЛ — 1409 матчів (396+1135), у турнірах Кубка Стенлі — 194 матчів (59+137).

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1990 (10 матчів, 1+6), учасник Кубка Канади 1984, 1987 і 1991 (26 матчів, 5+14), учасник Кубка світу 1996 (8 матчів, 0+7).

Досягнення
 Володар Кубка Канади (1984, 1987, 1991).
 Володар Кубка Стенлі (1984, 1985, 1987, 1991)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)
Нагороди
 Пам'ятний трофей Джеймса Норріса (1985, 1986, 1995).

Статистика
Статистика виступів у молодіжних північноамериканських лігах:

Статистика виступів у Національній хокейній лізі:

Література

Посилання 

 
 Профіль на Eliteprospects 

Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею